Ниже приведён список авиакомпаний Азербайджана:

См. также 
 Список аэропортов Азербайджана
 Список авиакомпаний

Ссылки 
 История авиакомпаний
 Коды авиакомпаний

 
Азербайджан
Авиакомпании